Ло́нцький (, читається як Лонцкі) — польське чоловіче прізвище.

 Еліяш Ян Лонцький — командувач гарнізону Львова під час облоги міста у 1672 році.
 Мацей Лонцький — ректор Ягайлонського університету.

Польські прізвища